Contesti bezeichnet:

 Samuel Contesti (* 1983), einen französisch-italienischen Eiskunstläufer
 Conțești, mehrere Orte in Rumänien